Joyner ist der Familienname folgender Personen:

 Al Joyner (* 1960), US-amerikanischer Leichtathlet
 Florence Griffith-Joyner (1959–1998), US-amerikanische Sprinterin und Olympiasiegerin
 Jackie Joyner-Kersee (* 1962), US-amerikanische Leichtathletin
 Kitty Joyner (1916–1993), US-amerikanische Elektroingenieurin
 Lisa Joyner (* 1966), US-amerikanische Reporterin and TV-Moderatorin
 Owen Joyner (* um 2000), US-amerikanischer Schauspieler
 Simon Joyner (* 1971), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Warren Joyner, amerikanischer Doo-Wop-Sänger in der Stimmlage Tenor

Joyner ist der Name folgender Orte:

 Joyner (Queensland), ein Vorort von Brisbane, Australien
 Joyner (Tennessee), eine Stadt in Morgan County, Tennessee, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Joiner